Die Catella Swedish Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juli 2007 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Catella Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Tommy Robredo, der dieses Jahr als Erster der Setzliste startete, aber schon in der ersten Runde ausschied. Der Setzlistenzweite und Landsmann von Robredo, David Ferrer, gewann das Turnier ohne große Probleme, er musste nur im Achtelfinale gegen Nicolás Massú über drei Sätzen gehen. Im Finale schlug er Nicolás Almagro und sicherte sich seinen zweiten Titel der Saison und den vierten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Thomas Johansson im Vorjahr. Sie traten erneut zusammen an und scheiterten im Halbfinale an den neuen Turniersiegern Simon Aspelin und Julian Knowle, die sich ihren dritten gemeinsamen Titel sicherten. Für Aspelin war es der 9., für Johansson der 10. und Doppeltitel. Aspelin gewann zudem den zweiten Titel in Båstad.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Båstad